Вера Поспишилова (-Чехлова, -Цехлова) (; ) — чешская легкоатлетка (метание диска), призёр чемпионата мира, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, участница трёх Олимпиад.

Карьера 
В 2005 году стала бронзовым призёром чемпионата мира в Хельсинки с результатом 63,19 м.

На Олимпиаде в Афинах Поспишилова заняла четвёртое место с результатом 66,08 м. Но после того, как в 2012 году представительница Белоруссии Ирина Ятченко (66,17 м) была дисквалифицирована за использование допинга, Поспишиловой была вручена бронзовая медаль Олимпиады.

На следующей Олимпиаде в Пекине Поспишилова стала четвёртой (61,75 м). Летняя Олимпиада 2012 года в Лондоне стала для Поспишиловой последней в карьере и самой неудачной — она заняла 32-е место (55,00 м).

Примечания 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Метатели диска Чехии